2003 Голяма награда на Италия е 54-то за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 14 септември 2003 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия